Ру́новщина () — село, Руновщинский сельский совет, Зачепиловский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322283501. Население по переписи 2001 года составляет 857 (397/460 м/ж) человек.

Является административным центром Руновщинского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Педашка Первая,
Романовка и Устимовка.

Географическое положение 
Село Руновщина находится на правом берегу реки Орчик, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Чернещина, ниже по течению примыкает село Орчик.

История 
 1750 — дата основания.

Экономика 
 «Руновщина», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Клуб.
 Больница.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов, среди которых похоронен Кириченко Алексей Петрович — Герой Советского Союза. Похоронено 17 воинов, погибших в 1941 и 1943 годах. Памятник установлен в 1957 году.
 Памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Установлен в 1977 году.

Религия 
 Свято-Покровский храм.

Известные люди 
 В селе родился Герой Советского Союза Андрей Кизима.
 В 1955 с серебряной медалью окончил Руновщанскую среднюю школу Владимир Филиппович Веклич (1938—1993) — изобретатель троллейбусного поезда.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Зачепиловского района